A Veronika vagy veronika szó jelentései:
 Veronika, női keresztnév
 veronika, az útifűfélék (Plantaginaceae) családjának egy nemzetsége